Bluffs bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bluffs (Illinois)
 Bluffs (Indiana)

Siehe auch:
 Bluff (Begriffsklärung)